Kirchhain oder Kirchhayn ist der Name folgender Orte:
 Kirchhain, eine Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen
 Kirchhain (Doberlug-Kirchhain), früher auch als: Kirchhain N.L. oder Kirchhain - Niederlausitz bezeichnet, heute Teil der Doppelstadt Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Kirchhayn (Wisconsin), kleiner Ort im Washington County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Kirchhain (Wüstung), Ortswüstung auf den Gemarkungen von Markt Einersheim und Possenheim, Landkreis Kitzingen, Bayern siehe Kirchheim (Wüstung)

Außerdem steht Kirchhain für:
 Kirchenkreis Kirchhain, ein Kirchenkreis im Sprengel Waldeck und Marburg der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
 Kreis Kirchhain, ein ehemaliger kurhessischer und später preußischer Landkreis im heutigen Hessen
 Kanton Kirchhain, eine Verwaltungseinheit im Distrikt Marburg des Departement der Werra im napoleonischen Königreich Westphalen